Menet bezeichnet

 Menet, eine französische Gemeinde im Département Cantal
 einen Stadtteil von Marseille
 das altägyptische Wort für Leiden, siehe Medizin im Alten Ägypten#Übersicht

Menet ist der Name von
 Menet (Prinzessin), eine altägyptische Königstochter

Menet ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Menet (* 1940), Schweizer Sportler und Olympiateilnehmer 1968 und 1972
 Heinrich Menet, Schweizer Komponist
 Konrad Menet (1836–1916), Schweizer Geschäftsmann